Adult Video News – czasopismo
 AVN Award – nagrody przemysłu pornograficznego
 Jałowa martwica kości (Avascular necrosis, AVN)